Závlek 

 Závlek (linková doprava) – odbočka linky nebo spoje, zejména autobusových nebo trolejbusových, do místa, ze kterého se vracejí k místu odbočení, z nějž pokračují dále (viz též úvrať (doprava))
 Geometrický závlek
 Závlek kola, závlek řízení (nazývaný též stopa), délka ramene mezi osou kola a osou řízení, vzdálenost mezi průsečíky svislé osy kola s vozovkou a osy rejdového čepu s vozovkou při zatáčení

Externí odkazy